Ку́бок Вы́сшей ли́ги 2018 го́да () — 1-й розыгрыш Кубка Высшей лиги по футболу в Латвии, а также 6-й розыгрыш кубка лиги кряду, который проходил с 9 по 25 марта 2018 года в олимпийском комплексе «Сконто». В турнире приняли участие все команды предстоящего сезона Высшей лиги Латвии.

Турнир 

Матчи за 5-место

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Утешительный этап

Основной этап

Матчи за места

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Бомбардиры 

* в скобках — голы, забитые с пенальти.

Примечания

Ссылки 
 Календарь и результаты матчей Кубка Высшей лиги 2018 года 

2018
Футбол в Латвии в 2018 году
Национальные футбольные кубки в сезоне 2018